Antes da chegada ao Brasil dos portugueses no ano de 1500, já viviam ali populações de nativos, em grande parte falantes de línguas pertencentes à família linguística tupi-guarani. Estas línguas, em especial a língua tupi, geraram muitos dos atuais topônimos brasileiros. Uns, como Paquetá, Anhangabaú e Paraguaçu, já eram utilizados pelas populações indígenas antigas; outros, como Uberaba, Cuiabá e Piracicaba, foram criados pelos bandeirantes para nomear as terras que eles iam desbravando no interior do país; outros, como Surubiú (atual Alenquer) e Arucará (atual Portel) foram criados com o avanço das missões católicas nos rios amazônicos; alguns são modernos, criados artificialmente, como Toritama e Itobi.

Radicais 
Alguns dos radicais mais comuns nas línguas tupi-guaranis são:

pará (rio grande)
 'y  ou ty (água ou rio)
itá (pedra)
yby (terra)
ybyrá (madeira, árvore)
oka (casa)
taba (aldeia)
pirá (peixe)
gûyrá (pássaro)
gûyrátinga (garça)
una (preto, escuro)
pyranga (vermelho)
pytanga (com tom pastel, aclareado)
tinga (branco, claro)
oby (verde ou azul)
gûasu (grande)
mirim (pequeno)
atã (duro)
katu (bom)
panema (imprestável, amarelo)
berab (brilhante)
sununga (que ressoa)
tyba (ajuntamento)

Algumas etimologias de municipios brasileiros 
Algumas etimologias (Rodrigues 1986):

ý-guaçú: rio grande (cf. Iguaçu, BA, MG, PR, RN)
ý-tíng-a: rio branco, água branca (cf. Itinga, BA, MG, PA; Utinga, AL, BA, RN)
ý-ún-a: rio preto, água preta (cf. Iúna, ES; Una, BA, CE, PA, PE, RJ, SP)
ý-piráng-a: rio vermelho (cf. Ipiranga, ES, SP)
ybý-péb-a: terra plana (cf. Ibipeba, BA)
ybý-poráng-a: terra bonita (cf. Ibiporanga, BA, SP)
ybytýr-ún-a-: morro preto, serra negra (cf. Ibituruna, MG; Ibitiruna, SP)
ybytý-poráng-a: morro bonito (cf. Ibituporanga, RJ)
itá-tíng-a: pedra branca (cf. Itatinga, SP)
itá-ún-a: pedra preta (cf. Itaúna, BA, MA, MG; Itaúnas, ES, MG, SE)
itá-péb-a: pedra chata, laje (cf. Itapeva, MG, SP)
itá-péb-uçú: laje grande (cf. Itapebuçu, CE)
itá-pé-mirí: laje pequena (cf. Itapemirim, ES)
itá-pé-ting-a: laje branca (cf. Itapetinga, BA, MA, SP)
itá-pé-tiníng-a: laje seca (cf. Itapetininga, SP)
itá-’ý: rio das pedras (cf. Itaí, BA, SP; Itaú, MG, PA, RN)
itá-tíng-ý: rio das pedras brancas (cf. Itatingui, BA)
itá-péb-ý: rio das lajes (cf. Itapebi, BA; Itapevi, SP)
itá pé-tíng-ý: rio das lajes brancas (cf. Itapetingui BA)
jacaré-’ý: rio dos jacarés (cf. Jacareí, PI, SP)
jundi’á’ý: rio dos bagres (cf. Jundiaí, RN, SP)
jaguár-ý: rio das onças (cf. Jaguari, MG, SP)
jaguár-ý-úna: rio preto das onças (cf. Jaguariúna, SP)
jaguár-ý-pe: no rio das onças (cf. Jaguaripe, BA; Jaguaribe, CE)
tejú-’ý-pe: no rio dos lagartos (cf. Tijuípe, BA)
tejú-guaçú: lagarto grande (cf. Tijuaçu, BA)

Lista de topônimos

Ver também 
 Dicionário de Tupi Antigo
 Língua tupi
 Línguas tupis-guaranis
 Toponímia do Brasil
 Topônimos árabes em Portugal
 Topônimos romanos em Portugal
 Topônimos celtas em Portugal

Ligações externas 
 

Tupiguaranis
Toponimos